Varsovie est l’une des villes qui a été de très nombreuses fois assiégée. Il y a eu également de nombreuses batailles. Parmi ces nombreux sièges et batailles, on compte :

 durant la Première guerre du Nord (1655-1660) opposant la Suède et le Brandebourg alliés contre la Pologne-Lituanie :
 le siège de Varsovie (1655)
 la bataille de Varsovie (1656)
 le siège de Varsovie (1657)

 durant la Grande guerre du Nord (1700-1721) : opposant la Suède à une alliance Russie, Danemark-Norvège et Saxe-Pologne, auxquels se joignent la Prusse et le Hanovre à partir de 1715 :
 le siège de Varsovie (1702)
 la bataille de Varsovie (1705)
 durant la Guerre Polono-Russe de 1830 – 1831
 Insurrection de novembre 1830 - celui qui a inspiré l’Étude opus 10,  12 de Chopin

 durant la Première Guerre mondiale (1914-1918) :
 la bataille de Varsovie (1915)

 durant la Guerre russo-polonaise de 1920 :
 la bataille de Varsovie (1920)

 durant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) :
 le siège de Varsovie (1939)
 le soulèvement du ghetto de Varsovie du 18 janvier au 
 l'insurrection de Varsovie du 1er août au

Voir aussi  
 Histoire de Varsovie

Varsovie
Bataille impliquant la Pologne